

Navi 
 Capitano Bottego – nave da carico italiana

Persone 
 Celestina Bottego (1895-1980) – religiosa statunitense
 Vittorio Bottego (1860-1897) – esploratore italiano